David Downing peut faire référence à :

 David Downing (1943-), acteur américain ;
 David Downing, écrivain britannique, auteur de roman policier et de roman d'espionnage.